Борець — рід багаторічних трав'янистих рослин родини жовтецевих
 Борець — спортсмен, особа, що займається боротьбою на килимі
 «Борець» — львівська громадська організація

 Борець Іван Олексійович (1898-?) — український бандурист

Борець — селище, Мглинський район, Брянська область
 Борець — селище, Митищинський міський округ, Московська область